Wofford ist der Familienname folgender Personen:

 Chloe Ardelia Wofford, bürgerlicher Name von Toni Morrison (1931–2019), US-amerikanische Schriftstellerin 
 Dawn Wofford (1936–2015), US-amerikanische Vielseitigkeitsreiterin
 Harris Wofford (1926–2019), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Demokratische Partei)
 James Wofford (1944–2023), US-amerikanischer Vielseitigkeitsreiter

 Mike Wofford (* 1938), US-amerikanischer Jazzpianist
 Thomas A. Wofford (1908–1978), US-amerikanischer Politiker